Az 1998. évi téli olimpiai játékokon a snowboard férfi giant slalom versenyszámát február 8-án rendezték Jamanoucsiban. Az aranyérmet a kanadai Ross Rebagliati nyerte meg. Magyar versenyző nem vett részt a versenyen.

Ez a versenyszám először szerepelt a téli olimpia programjában.

Eredmények 
A versenyzők két futamot teljesítettek, a két futam időeredményeinek összege határozta meg a végső sorrendet. Az időeredmények másodpercben értendők.

1. futam

2. futam

Összesítés

Források 

Snowboard az 1998. évi téli olimpiai játékokon